Kijevci (Gradiška), een plaats in de gemeente Gradiška in Bosnië-Herzegovina
 Kijevci (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica